In 1973 werd de 34ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 9 april tot 2 november. Tsjernomorets Odessa werd kampioen.

Eindstand 
Na een gelijkspel werden strafschoppen genomen, de winnaar kreeg één punt, de verliezer geen.

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1973

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1972/73